Бульботомия ( — луковица,  — продолговатый мозг +  — разрез, рассечение) — хирургическая операция перерезки (пересечения) проводящих (экстрапирамидных) путей продолговатого мозга при гиперкинезах.

Исследователи, разработавшие данную операцию, — Н. Бурденко, Б. Клосовский, 1936.

В целях экспериментального исследования операции проводились на собаках с перерезкой проводящих путей и разрушением ядерных образований ствола мозга (зрительных бугров или хвостатых тел, поражение которых наблюдается у людей при паркинсонизме, атетозе и хорее). Перерезка над оливами центрального пучка покрышки и частью атрофированного рубро-спинального пучка в продолговатом мозге дала уменьшение гиперкинезов, ригидности, свободное пользование конечностями, улучшение речи.

Согласно приказу Минздрава РФ от 10.04.01 № 113 операции бульботомия присвоен код 16.24.012.

Примечания

Источники 
 «Медицинский словарь», слово — «бульботомия»
 Медицинская газета > Номера газеты за 2003 год > № 63 — 27 августа 2003 г. > Золотой век > Мировая хирургия XX столетия
 Приказ Минздрава РФ от 10.04.01 № 113

Хирургия